Khaldi ist der Familienname folgender Personen:

 Hajar al-Khaldi (* 1995), bahrainische Sprinterin
 Mohsin al-Khaldi (* 1988), omanischer Fußballspieler